Lakojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lakojaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (40,3 ha)
Lakojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757020-165414), sjö i Kiruna kommun,  (5,05 ha)
Lakojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757918-168561), sjö i Kiruna kommun,  (12 ha)

Se även
Lakojauratj

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn